U95 ou U-95 peut faire référence à :
 HMIS Sutlej (U95), un sloop de la Royal Indian Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres